Port hace referencia a varios artículos:

Lugares
Port (Ain), localidad en Francia;
Port (Berna), localidad en Suiza;
Port Allen, varias localidades de Estados Unidos;
Port Arthur (desambiguación)
Port Royal, desambiguación

Informática
 Port (informática), adaptación de un software a otra plataforma
Port address translation, protocolo de red.